Burg Hardenberg ist der Name folgender deutscher Burgen:

 Burg Hardenberg (Velbert) in Nordrhein-Westfalen
 Burg Hardenberg (Nörten-Hardenberg) in Südniedersachsen